Gemmrich ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gemmrich (* 1955), französischer Fußballspieler
 Johann Gemmrich von Neuberg (1827–1888), böhmischer Kurortbesitzer